El municipio de Pleasant (en inglés: Pleasant Township) es un municipio ubicado en el condado de Perry en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 846 habitantes y una densidad poblacional de 20,15 personas por km².

Geografía 
El municipio de Pleasant se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 41.98 km², de la cual 41,3 km² corresponden a tierra firme y (1,6 %) 0,67 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 846 personas residiendo en el municipio de Pleasant. La densidad de población era de 20,15 hab./km². De los 846 habitantes, el municipio de Pleasant estaba compuesto por el 99,41 % blancos y el 0,59 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Perry (Ohio)